Die WHL-Saison 1999/2000 war die 34. Spielzeit der Western Hockey League. Die Calgary Hitmen gewannen als punktbestes Team der Vorrunde die Scotty Munro Memorial Trophy. Im Playoff-Finale setzten sich die Kootenay Ice gegen die Spokane Chiefs durch und sicherten sich somit ihren ersten President’s Cup.

Änderungen 
Mit Beginn der Saison 1999/2000 führte die Western Hockey League die Overtime ein und folgte damit dem Beispiel der National Hockey League. Ebenso wie in der NHL erhält der Sieger der Overtime fortan zwei, der Verlierer einen Punkt. Sollte das Spiel nach fünfminütiger Overtime, die im 4-gegen-4-Modus gespielt wird, weiterhin keinen Sieger gefunden haben, wird die Partie als Remis gewertet.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, SOL = Niederlage nach Shootout, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Play-off-Qualifikation,       = Division-Sieger,       = Scotty-Munro-Memorial-Trophy-Gewinner

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Die kombinierte Tabelle zeigt die jeweils drei besten Torhüter in den Kategorien Gegentorschnitt und Fangquote sowie die jeweils Führenden in den Kategorien Shutouts und Siege.

Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime/Shootout-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Es werden nur Torhüter erfasst, die mindestens 1140 Spielminuten absolviert haben. Sortiert nach bestem Gegentorschnitt.

Play-offs

Play-off-Baum

President’s-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Die kombinierte Tabelle zeigt die jeweils drei besten Torhüter in den Kategorien Gegentorschnitt und Fangquote sowie die jeweils Führenden in den Kategorien Shutouts und Siege.

Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Es werden nur Torhüter erfasst, die mindestens 60 Spielminuten absolviert haben. Sortiert nach bestem Gegentorschnitt.

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1999/2000 der Ontario Hockey League
 Saison 1999/2000 der Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Memorial Cup 2000

Weblinks 
 WHL 1999/2000 auf hockeydb.com

Einzelnachweise 

WHL-Saison
Eishockeysaison 1999/2000